Ленинжолы — название населённых пунктов в Казахстане:

 Ленинжолы — название села Акжол в Меркенском районе Жамбылской области до 2011 года.
 Ленинжолы — до 2000 г. название села Акжол в Келесском районе Туркестанской области.
 Ленинжолы — до 1999 г. название села Кудайберген Пернебаев в Мактааральском районе Туркестанской области.
 Ленинжолы — название села Канагат в Сарыагашском районе Туркестанской области до 2001 года.

См. также 

 Ленинжол